Голиат може да се отнася за:

 Голиат – филистимлянски воин в Стария завет
 Голиат (бръмбар) – род бръмбари от семейство Cetoniinae
 Голиат (самоходна мина) – немска самоходна гъсенична мина от Втората световна война
 Голиат (Старкрафт) – бойна единица в играта Старкрафт